Martinsville steht für: 

 Martinsville (Illinois), Stadt im Clark County, Illinois, USA 
 Martinsville (Indiana), Stadt im Morgan County, Indiana, USA 
 Martinsville (Kentucky), Ort im Warren County, Kuntucky, USA 
 Martinsville (Maine), Ort im Knox County, Maine, USA 
 Martinsville (Michigan), Ort im Wayne County, Michigan, USA 
 Martinsville (Mississippi), Ort im Copiah County, Mississippi, USA 
 Martinsville (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Harrison County, Missouri, USA 
 Martinsville (New Jersey), census-designated-place im Somerset County, New Jersey, USA 
 Martinsville (New York), Ort im Niagara County, New York
 Martinsville (Ohio), Ort im Clinton County, Ohio, USA 
 Martinsville (Pennsylvania), Ort im York County, Pennsylvania, USA 
 Martinsville (Texas), Ort im Nacogdoches County, Texas, USA 
 Martinsville (Virginia), Stadt im Henry County, Virginia, USA 
 Martinsville (Wisconsin), gemeindefreies Gebiet im Dane County, Wisconsin, USA 
 Martinsville Township (Clark County, Illinois)

Siehe auch:

 Martinsville Speedway
 Martinville